Aleksandr Bogatyrëv – calciatore russo naturalizzato kazako
 Pëtr Grigor'evič Bogatyrëv – etnografo, docente, studioso di folklore e semiologo russo
 Vyacheslav Bogatyrev – ex calciatore kazako